Agricultural Adjustment Administration ou AAA (Administração para o ajuste agrícola) foi uma instituição criada pelo New Deal durante a crise de 1929. Por meio deste, o governo dos Estados Unidos procurou reduzir o excedente agrícola, liberando empréstimos para os proprietários que colaborassem nesse sentido.

Foi estabelecido mediante um decreto do Congresso dos Estados Unidos em 1933, e para reduzir a produção de certos artigos de primeira necessidade (para elevar os preços). Também deu lugar à criação da Commodity Credit Corporation, para empréstimos para aquisição de terras.

O sistema teve um êxito limitado antes de ser declarado inconstitucional em 1936.

História econômica dos Estados Unidos